Laodicea es el nombre que tuvieron diferentes ciudades fundadas en la época del Imperio Seléucida:

Laodicea del Lico, una ciudad de Frigia;
Laodicea Combusta, una ciudad de Licaonia o de Pisidia;
Laodicea en Siria, una ciudad localizada en la actual Latakia;
Laodicea del Ponto, una ciudad de la región del Ponto;
Laodicea del Líbano, una ciudad junto al río Orontes;
Laodicea de Media, una ciudad ubicada en Nihavand (Irán).